|-
|(73001)||2002 EP25|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,233|| align=right|7,95|| align=right|3,617||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73002)||2002 EE26|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,199|| align=right|5,28|| align=right|3,846||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73003)||2002 EJ26|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,140|| align=right|3,32|| align=right|3,295||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73004)||2002 EC28|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,142|| align=right|13,38|| align=right|4,198||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73005)||2002 EP29|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,155|| align=right|3,67|| align=right|3,474||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73006)||2002 ER29|| align=right|16,5|| align=right|2,992|| align=right|0,208|| align=right|1,05|| align=right|5,175||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73007)||2002 ET29|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,199|| align=right|4,50|| align=right|4,077||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73008)||2002 EU29|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,390||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73009)||2002 EN30|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,253|| align=right|4,17|| align=right|3,503||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73010)||2002 EU43|| align=right|17,0|| align=right|2,363|| align=right|0,100|| align=right|6,25|| align=right|3,632||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73011)||2002 EC44|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|15,75|| align=right|4,398||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73012)||2002 EL44|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,163|| align=right|5,11|| align=right|3,856||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73013)||2002 EZ45|| align=right|17,3|| align=right|2,382|| align=right|0,120|| align=right|6,36|| align=right|3,677||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73014)||2002 EU52|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|9,40|| align=right|3,596||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73015)||2002 ES54|| align=right|15,1|| align=right|2,261|| align=right|0,176|| align=right|8,89|| align=right|3,398||MBA||13. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73016)||2002 ES58|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|3,690||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73017)||2002 EL60|| align=right|17,2|| align=right|2,340|| align=right|0,183|| align=right|4,03|| align=right|3,579||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73018)||2002 EN66|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,147|| align=right|3,49|| align=right|3,581||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73019)||2002 ES66|| align=right|16,8|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|0,68|| align=right|3,687||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73020)||2002 EE68|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,231|| align=right|1,46|| align=right|3,561||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73021)||2002 EL68|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,163|| align=right|3,50|| align=right|3,615||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73022)||2002 EU68|| align=right|16,9|| align=right|2,158|| align=right|0,079|| align=right|5,44|| align=right|3,170||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73023)||2002 EW68|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|6,37|| align=right|3,785||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73024)||2002 EV72|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|3,624||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73025)||2002 ER74|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|3,533||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73026)||2002 EW74|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,126|| align=right|1,85|| align=right|3,523||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73027)||2002 EZ77|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,201|| align=right|1,86|| align=right|3,798||MBA||11. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73028)||2002 EK78|| align=right|16,5|| align=right|2,560|| align=right|0,207|| align=right|2,62|| align=right|4,095||MBA||11. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73029)||2002 EW78|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|3,206||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73030)||2002 EG79|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,328|| align=right|14,18|| align=right|4,578||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73031)||2002 EM80|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,184|| align=right|4,99|| align=right|4,097||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73032)||2002 EP80|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,183|| align=right|7,05|| align=right|3,436||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73033)||2002 EM81|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|5,65|| align=right|3,350||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73034)||2002 EY82|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,198|| align=right|1,64|| align=right|3,858||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73035)||2002 EV84|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,278|| align=right|6,13|| align=right|4,134||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73036)||2002 EP86|| align=right|17,3|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|3,67|| align=right|3,750||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73037)||2002 EC87|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,145|| align=right|2,24|| align=right|3,834||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73038)||2002 EK87|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,211|| align=right|2,55|| align=right|4,200||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73039)||2002 EO91|| align=right|17,0|| align=right|2,352|| align=right|0,186|| align=right|3,52|| align=right|3,606||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73040)||2002 EH92|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|3,95|| align=right|3,452||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73041)||2002 ES94|| align=right|17,0|| align=right|2,412|| align=right|0,145|| align=right|4,64|| align=right|3,744||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73042)||2002 EG95|| align=right|16,4|| align=right|2,465|| align=right|0,193|| align=right|2,44|| align=right|3,869||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73043)||2002 EC98|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|4,85|| align=right|3,539||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73044)||2002 EG99|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,112|| align=right|4,65|| align=right|3,653||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73045)||2002 EY105|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,186|| align=right|8,07|| align=right|4,179||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73046)||2002 EG112|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,117|| align=right|9,30|| align=right|4,064||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(73047)||2002 EK114|| align=right|17,2|| align=right|2,305|| align=right|0,233|| align=right|4,60|| align=right|3,500||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73048)||2002 EA115|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,091|| align=right|8,26|| align=right|3,437||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73049)||2002 EP115|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,168|| align=right|10,47|| align=right|3,489||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73050)||2002 EQ121|| align=right|16,1|| align=right|2,524|| align=right|0,087|| align=right|2,21|| align=right|4,008||MBA||11. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73051)||2002 EQ126|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,400|| align=right|14,68|| align=right|4,958||MBA||12. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73052)||2002 EL127|| align=right|16,1|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|3,54|| align=right|4,348||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73053)||2002 EX133|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,142|| align=right|3,21|| align=right|3,634||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73054)||2002 EO153|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|3,37|| align=right|3,539||MBA||15. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73055)||2002 FG|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,222|| align=right|8,98|| align=right|4,574||MBA||16. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73056)||2002 FN2|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,144|| align=right|5,06|| align=right|3,341||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73057)||2002 FS2|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,191|| align=right|11,56|| align=right|4,310||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73058)||2002 FK4|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|3,29|| align=right|3,569||MBA||20. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73059) Kaunas||2002 FO5|| align=right|16,5|| align=right|2,173|| align=right|0,086|| align=right|4,18|| align=right|3,202||MBA||16. března 2002||Moletai||K. Cernis; J. Zdanavicius
|-
|(73060)||2002 FZ7|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,132|| align=right|7,25|| align=right|3,320||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73061)||2002 FC9|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|6,16|| align=right|3,683||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73062)||2002 FE10|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|3,55|| align=right|3,435||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73063)||2002 FG10|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,177|| align=right|3,22|| align=right|3,678||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73064)||2002 FE11|| align=right|16,7|| align=right|2,553|| align=right|0,161|| align=right|12,67|| align=right|4,078||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73065)||2002 FR15|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|6,80|| align=right|3,480||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73066)||2002 FV15|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|6,99|| align=right|3,764||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73067)||2002 FD33|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,270|| align=right|7,12|| align=right|4,186||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73068)||2002 FK33|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,057|| align=right|7,01|| align=right|3,233||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73069)||2002 FM34|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,179|| align=right|13,61|| align=right|4,497||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73070)||2002 FB35|| align=right|17,0|| align=right|2,530|| align=right|0,105|| align=right|1,91|| align=right|4,025||MBA||20. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73071)||2002 FB37|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,128|| align=right|5,30|| align=right|3,578||MBA||23. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73072)||2002 FC38|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,203|| align=right|5,80|| align=right|3,540||MBA||30. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73073)||2002 GA1|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,155|| align=right|7,30|| align=right|3,666||MBA||4. dubna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(73074)||2002 GF4|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|9,16|| align=right|3,449||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73075)||2002 GL4|| align=right|16,7|| align=right|1,939|| align=right|0,118|| align=right|21,98|| align=right|2,700||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73076)||2002 GN4|| align=right|16,3|| align=right|1,961|| align=right|0,103|| align=right|21,19|| align=right|2,746||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73077)||2002 GT4|| align=right|16,3|| align=right|1,947|| align=right|0,100|| align=right|21,77|| align=right|2,716||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73078)||2002 GR8|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,131|| align=right|15,69|| align=right|4,528||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73079) Davidbaltimore||2002 GX8|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,185|| align=right|24,12|| align=right|3,552||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73080)||2002 GJ9|| align=right|15,5|| align=right|3,098|| align=right|0,138|| align=right|5,53|| align=right|5,451||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73081)||2002 GD12|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,038|| align=right|6,54|| align=right|3,416||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73082)||2002 GZ14|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,176|| align=right|3,34|| align=right|3,700||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73083)||2002 GK15|| align=right|17,0|| align=right|2,552|| align=right|0,061|| align=right|3,06|| align=right|4,076||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73084)||2002 GX16|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|3,621||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73085)||2002 GM17|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,273|| align=right|10,21|| align=right|4,498||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73086)||2002 GY17|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|5,31|| align=right|3,471||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73087)||2002 GA18|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,176|| align=right|8,23|| align=right|3,457||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73088)||2002 GD18|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,282||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73089)||2002 GT18|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|5,95|| align=right|3,375||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73090)||2002 GT19|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,093|| align=right|6,85|| align=right|3,691||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73091)||2002 GW19|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,197|| align=right|2,18|| align=right|3,823||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73092)||2002 GZ19|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|13,46|| align=right|4,310||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73093)||2002 GG20|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,124|| align=right|8,63|| align=right|3,730||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73094)||2002 GN20|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,169|| align=right|7,12|| align=right|3,402||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73095)||2002 GS20|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,098|| align=right|5,50|| align=right|3,434||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73096)||2002 GU20|| align=right|17,4|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|0,66|| align=right|3,641||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73097)||2002 GN21|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,057|| align=right|1,90|| align=right|3,506||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73098)||2002 GP21|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,192|| align=right|3,43|| align=right|4,122||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73099)||2002 GR21|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,114|| align=right|5,31|| align=right|3,532||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73100)||2002 GT21|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,118|| align=right|3,46|| align=right|3,166||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73101)||2002 GZ21|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,067|| align=right|4,00|| align=right|3,574||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73102)||2002 GC24|| align=right|16,7|| align=right|2,271|| align=right|0,204|| align=right|4,55|| align=right|3,421||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73103)||2002 GZ24|| align=right|17,6|| align=right|2,168|| align=right|0,032|| align=right|2,04|| align=right|3,191||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73104)||2002 GO25|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,248|| align=right|2,33|| align=right|4,478||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73105)||2002 GR25|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,261|| align=right|8,97|| align=right|4,582||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73106)||2002 GV25|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|2,83|| align=right|3,652||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73107)||2002 GL26|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,118|| align=right|5,74|| align=right|3,380||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73108)||2002 GS36|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,072|| align=right|5,35|| align=right|3,507||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73109)||2002 GD37|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,152|| align=right|7,32|| align=right|3,667||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73110)||2002 GT38|| align=right|17,2|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|5,17|| align=right|3,572||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73111)||2002 GK40|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,221|| align=right|1,22|| align=right|3,561||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73112)||2002 GE43|| align=right|17,0|| align=right|2,190|| align=right|0,035|| align=right|4,41|| align=right|3,240||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73113)||2002 GS43|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,172|| align=right|1,43|| align=right|3,698||MBA||4. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73114)||2002 GQ44|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|5,48|| align=right|3,692||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73115)||2002 GP45|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,078|| align=right|6,11|| align=right|3,572||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73116)||2002 GD49|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,035|| align=right|2,25|| align=right|3,801||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73117)||2002 GF51|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,184|| align=right|2,65|| align=right|3,693||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73118)||2002 GV53|| align=right|17,1|| align=right|2,188|| align=right|0,056|| align=right|2,91|| align=right|3,236||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73119)||2002 GZ53|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,059|| align=right|11,05|| align=right|3,772||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73120)||2002 GS55|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|5,84|| align=right|3,795||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73121)||2002 GN56|| align=right|15,8|| align=right|2,462|| align=right|0,108|| align=right|5,51|| align=right|3,863||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73122)||2002 GO57|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,170|| align=right|9,04|| align=right|4,141||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73123)||2002 GS58|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|3,458||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73124)||2002 GB60|| align=right|14,0|| align=right|2,656|| align=right|0,152|| align=right|14,12|| align=right|4,328||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73125)||2002 GJ63|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,204|| align=right|3,44|| align=right|4,115||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73126)||2002 GB65|| align=right|17,1|| align=right|2,424|| align=right|0,207|| align=right|2,72|| align=right|3,774||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73127)||2002 GD68|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,174|| align=right|14,63|| align=right|4,544||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73128)||2002 GE68|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,086|| align=right|15,92|| align=right|4,239||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73129)||2002 GM71|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,177|| align=right|6,29|| align=right|4,209||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73130)||2002 GW73|| align=right|16,3|| align=right|2,183|| align=right|0,142|| align=right|6,72|| align=right|3,224||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73131)||2002 GE74|| align=right|15,5|| align=right|2,221|| align=right|0,155|| align=right|3,92|| align=right|3,308||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73132)||2002 GK74|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,146|| align=right|6,07|| align=right|3,411||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73133)||2002 GD75|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,080|| align=right|1,85|| align=right|3,478||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73134)||2002 GE75|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,083|| align=right|5,53|| align=right|3,582||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73135)||2002 GG75|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,187|| align=right|2,92|| align=right|3,524||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73136)||2002 GX75|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|5,94|| align=right|3,495||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73137)||2002 GK76|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,170|| align=right|12,03|| align=right|4,294||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73138)||2002 GO76|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,166|| align=right|12,44|| align=right|4,098||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73139)||2002 GM84|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,094|| align=right|7,85|| align=right|4,104||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73140)||2002 GH87|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,076|| align=right|6,06|| align=right|3,528||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73141)||2002 GK87|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,078|| align=right|5,18|| align=right|4,114||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73142)||2002 GU87|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,130|| align=right|6,55|| align=right|3,727||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73143)||2002 GF89|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,150|| align=right|14,56|| align=right|4,223||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73144)||2002 GP95|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,150|| align=right|4,37|| align=right|4,157||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73145)||2002 GQ95|| align=right|15,3|| align=right|2,783|| align=right|0,228|| align=right|6,67|| align=right|4,642||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73146)||2002 GJ98|| align=right|16,9|| align=right|2,384|| align=right|0,113|| align=right|4,93|| align=right|3,681||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73147)||2002 GS98|| align=right|16,1|| align=right|2,627|| align=right|0,150|| align=right|10,72|| align=right|4,257||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73148)||2002 GH99|| align=right|16,7|| align=right|2,281|| align=right|0,215|| align=right|1,70|| align=right|3,445||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73149)||2002 GC100|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,169|| align=right|4,92|| align=right|3,493||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73150)||2002 GX100|| align=right|16,9|| align=right|2,510|| align=right|0,039|| align=right|0,26|| align=right|3,975||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73151)||2002 GO102|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,132|| align=right|9,44|| align=right|4,503||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73152)||2002 GV102|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,150|| align=right|13,58|| align=right|4,210||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73153)||2002 GM105|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,148|| align=right|8,10|| align=right|3,493||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73154)||2002 GD110|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|1,94|| align=right|3,620||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73155)||2002 GU110|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,035|| align=right|10,84|| align=right|3,723||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73156)||2002 GZ122|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,233|| align=right|4,04|| align=right|4,203||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73157)||2002 GB127|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,102|| align=right|2,27|| align=right|4,009||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73158)||2002 GN138|| align=right|16,4|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|12,82|| align=right|4,229||MBA||12. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73159)||2002 GY140|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|4,23|| align=right|4,028||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73160)||2002 GZ143|| align=right|17,1|| align=right|2,234|| align=right|0,028|| align=right|5,09|| align=right|3,339||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73161)||2002 GC146|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,142|| align=right|3,25|| align=right|3,602||MBA||12. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73162)||2002 GA151|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,172|| align=right|3,90|| align=right|3,489||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73163)||2002 GK152|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,209|| align=right|12,38|| align=right|4,436||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73164)||2002 GL154|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,134|| align=right|6,98|| align=right|3,678||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73165)||2002 GE166|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,166|| align=right|12,37|| align=right|4,206||MBA||15. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73166)||2002 GF166|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|15,98|| align=right|4,068||MBA||15. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73167)||2002 GC167|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,147|| align=right|7,72|| align=right|3,258||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73168)||2002 GM170|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,165|| align=right|2,71|| align=right|4,362||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73169)||2002 GE174|| align=right|16,0|| align=right|2,776|| align=right|0,176|| align=right|5,63|| align=right|4,625||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73170)||2002 HQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,133|| align=right|8,24|| align=right|3,397||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73171)||2002 HE2|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,167|| align=right|7,41|| align=right|3,550||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73172)||2002 HG2|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,080|| align=right|4,27|| align=right|3,614||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73173)||2002 HV2|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,136|| align=right|6,74|| align=right|3,635||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73174)||2002 HG3|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,144|| align=right|6,73|| align=right|3,781||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73175)||2002 HH5|| align=right|15,4|| align=right|2,987|| align=right|0,154|| align=right|12,73|| align=right|5,162||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73176)||2002 HW6|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|3,44|| align=right|3,510||MBA||18. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73177)||2002 HK7|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,103|| align=right|10,03|| align=right|4,237||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73178)||2002 HH10|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,157|| align=right|2,34|| align=right|3,681||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73179)||2002 HO10|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,142|| align=right|8,33|| align=right|4,086||MBA||21. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73180)||2002 HY10|| align=right|16,3|| align=right|2,662|| align=right|0,175|| align=right|11,26|| align=right|4,342||MBA||18. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73181)||2002 HB12|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,056|| align=right|1,83|| align=right|3,530||MBA||29. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73182)||2002 HY14|| align=right|17,0|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|1,20|| align=right|3,723||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73183)||2002 HT15|| align=right|16,0|| align=right|2,614|| align=right|0,141|| align=right|4,52|| align=right|4,225||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73184)||2002 JN|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,331|| align=right|8,67|| align=right|5,214||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73185)||2002 JP|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|6,90|| align=right|3,540||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73186)||2002 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,159|| align=right|9,15|| align=right|4,457||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73187)||2002 JS|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|11,15|| align=right|4,459||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73188)||2002 JU|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,027|| align=right|8,15|| align=right|3,389||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73189)||2002 JV|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,196|| align=right|14,03|| align=right|4,417||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73190)||2002 JJ1|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,096|| align=right|4,26|| align=right|3,429||MBA||3. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73191)||2002 JY1|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,095|| align=right|5,33|| align=right|4,255||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73192)||2002 JE3|| align=right|16,2|| align=right|2,188|| align=right|0,103|| align=right|6,89|| align=right|3,236||MBA||4. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73193)||2002 JQ5|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,248|| align=right|16,67|| align=right|4,133||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73194)||2002 JY7|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,110|| align=right|7,00|| align=right|3,599||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73195)||2002 JQ10|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,099|| align=right|7,04|| align=right|3,553||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73196)||2002 JZ10|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,057|| align=right|8,16|| align=right|3,638||MBA||8. května 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(73197)||2002 JL12|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,040|| align=right|21,54|| align=right|4,349||MBA||5. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73198)||2002 JQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,098|| align=right|6,58|| align=right|3,561||MBA||6. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73199)||2002 JY12|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,111|| align=right|8,60|| align=right|4,113||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73200)||2002 JP13|| align=right|15,6|| align=right|3,038|| align=right|0,113|| align=right|9,47|| align=right|5,295||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73201)||2002 JU13|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,235|| align=right|25,30|| align=right|5,467||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73202)||2002 JY14|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,129|| align=right|7,23|| align=right|3,822||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73203)||2002 JR15|| align=right|15,0|| align=right|2,309|| align=right|0,192|| align=right|3,93|| align=right|3,509||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73204)||2002 JZ15|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|2,42|| align=right|3,628||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73205)||2002 JY16|| align=right|16,2|| align=right|2,492|| align=right|0,076|| align=right|5,85|| align=right|3,934||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73206)||2002 JK18|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,177|| align=right|13,30|| align=right|4,243||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73207)||2002 JJ19|| align=right|16,6|| align=right|2,299|| align=right|0,156|| align=right|5,19|| align=right|3,486||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73208)||2002 JK19|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,086|| align=right|5,51|| align=right|3,474||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73209)||2002 JM19|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,196|| align=right|6,37|| align=right|3,508||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73210)||2002 JA20|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,110|| align=right|5,35|| align=right|3,649||MBA||8. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73211)||2002 JK21|| align=right|16,1|| align=right|2,717|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|4,478||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73212)||2002 JB22|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,178|| align=right|5,83|| align=right|3,678||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73213)||2002 JN22|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,146|| align=right|7,39|| align=right|3,554||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73214)||2002 JQ22|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,153|| align=right|1,97|| align=right|3,671||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73215)||2002 JS22|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,182|| align=right|5,47|| align=right|3,527||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73216)||2002 JW22|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,149|| align=right|2,60|| align=right|4,491||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73217)||2002 JX23|| align=right|16,3|| align=right|2,318|| align=right|0,097|| align=right|2,84|| align=right|3,528||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73218)||2002 JA24|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,037|| align=right|2,40|| align=right|3,892||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73219)||2002 JB24|| align=right|16,5|| align=right|2,566|| align=right|0,169|| align=right|2,89|| align=right|4,109||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73220)||2002 JO24|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,184|| align=right|9,71|| align=right|4,633||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73221)||2002 JP24|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,341||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73222)||2002 JB25|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,171|| align=right|12,13|| align=right|4,334||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73223)||2002 JD25|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|3,45|| align=right|4,255||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73224)||2002 JK25|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|12,67|| align=right|4,595||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73225)||2002 JN25|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,075|| align=right|8,57|| align=right|4,527||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73226)||2002 JW25|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,024|| align=right|4,38|| align=right|3,657||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73227)||2002 JO26|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,068|| align=right|5,74|| align=right|4,176||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73228)||2002 JA27|| align=right|15,8|| align=right|2,223|| align=right|0,190|| align=right|6,23|| align=right|3,313||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73229)||2002 JP28|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,011|| align=right|2,43|| align=right|3,711||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73230)||2002 JS28|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,140|| align=right|3,89|| align=right|4,129||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73231)||2002 JY28|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,028|| align=right|5,37|| align=right|3,682||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73232)||2002 JC29|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,110|| align=right|2,80|| align=right|3,469||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73233)||2002 JN30|| align=right|15,1|| align=right|2,929|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|5,011||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73234)||2002 JX32|| align=right|15,1|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|5,77|| align=right|5,714||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73235)||2002 JM33|| align=right|17,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|0,79|| align=right|3,416||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73236)||2002 JR33|| align=right|16,8|| align=right|2,482|| align=right|0,167|| align=right|2,59|| align=right|3,910||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73237)||2002 JA34|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,066|| align=right|4,78|| align=right|3,248||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73238)||2002 JL34|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,116|| align=right|6,76|| align=right|3,405||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73239)||2002 JU34|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|3,91|| align=right|3,534||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73240)||2002 JB36|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,062|| align=right|6,07|| align=right|3,610||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73241)||2002 JC36|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,107|| align=right|4,12|| align=right|4,200||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73242)||2002 JJ36|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,161|| align=right|11,68|| align=right|3,531||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73243)||2002 JK36|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,104|| align=right|6,21|| align=right|4,495||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73244)||2002 JS38|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,091|| align=right|2,92|| align=right|4,682||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73245)||2002 JU39|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|5,20|| align=right|3,220||MBA||10. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(73246)||2002 JO40|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,236|| align=right|8,81|| align=right|5,380||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73247)||2002 JY40|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,092|| align=right|5,96|| align=right|3,539||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73248)||2002 JC41|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,071|| align=right|5,76|| align=right|3,778||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73249)||2002 JG41|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|2,87|| align=right|3,821||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73250)||2002 JL42|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,165|| align=right|3,75|| align=right|3,605||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73251)||2002 JM42|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|3,81|| align=right|3,606||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73252)||2002 JQ42|| align=right|16,5|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|6,93|| align=right|3,796||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73253)||2002 JF43|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,202|| align=right|6,22|| align=right|4,983||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73254)||2002 JK43|| align=right|16,6|| align=right|2,407|| align=right|0,061|| align=right|6,61|| align=right|3,733||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73255)||2002 JL43|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,124|| align=right|4,15|| align=right|3,178||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73256)||2002 JN43|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,241|| align=right|11,45|| align=right|4,088||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73257)||2002 JM44|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|5,29|| align=right|3,656||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73258)||2002 JV44|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,169|| align=right|7,10|| align=right|3,386||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73259)||2002 JY45|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,182|| align=right|12,65|| align=right|4,397||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73260)||2002 JP46|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,183|| align=right|4,80|| align=right|4,315||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73261)||2002 JX46|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,076|| align=right|1,77|| align=right|3,209||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73262)||2002 JK47|| align=right|15,3|| align=right|2,985|| align=right|0,242|| align=right|1,38|| align=right|5,156||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73263)||2002 JP47|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,102|| align=right|2,16|| align=right|3,618||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73264)||2002 JU47|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,078|| align=right|8,10|| align=right|4,535||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73265)||2002 JW48|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|7,13|| align=right|3,596||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73266)||2002 JN49|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,062|| align=right|2,87|| align=right|3,278||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73267)||2002 JD50|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|3,422||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73268)||2002 JN50|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,079|| align=right|5,60|| align=right|3,409||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73269)||2002 JS50|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,156|| align=right|3,09|| align=right|4,432||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73270)||2002 JY50|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,211|| align=right|4,16|| align=right|4,087||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73271)||2002 JH51|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,089|| align=right|5,81|| align=right|3,449||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73272)||2002 JW51|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,258|| align=right|4,72|| align=right|4,167||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73273)||2002 JZ51|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,090|| align=right|5,37|| align=right|4,137||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73274)||2002 JU52|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|11,80|| align=right|4,070||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73275)||2002 JT53|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,075|| align=right|1,81|| align=right|4,224||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73276)||2002 JU53|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,039|| align=right|3,04|| align=right|3,242||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73277)||2002 JP58|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,262|| align=right|0,69|| align=right|5,606||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73278)||2002 JU58|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,102|| align=right|9,59|| align=right|5,158||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73279)||2002 JZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,458||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73280)||2002 JK59|| align=right|15,2|| align=right|2,892|| align=right|0,102|| align=right|2,01|| align=right|4,919||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73281)||2002 JZ59|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,152|| align=right|3,79|| align=right|5,637||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73282)||2002 JH61|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,140|| align=right|7,73|| align=right|3,695||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73283)||2002 JW62|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,178|| align=right|12,79|| align=right|4,303||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73284)||2002 JW63|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|6,21|| align=right|3,631||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73285)||2002 JB64|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,122|| align=right|3,49|| align=right|3,238||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73286)||2002 JF64|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,077|| align=right|6,43|| align=right|5,614||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73287)||2002 JO64|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,094|| align=right|4,24|| align=right|3,261||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73288)||2002 JP64|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,134|| align=right|2,47|| align=right|3,740||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73289)||2002 JW64|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,178|| align=right|10,54|| align=right|5,661||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73290)||2002 JB65|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,140|| align=right|9,60|| align=right|5,208||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73291)||2002 JG65|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,069|| align=right|7,57|| align=right|3,624||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73292)||2002 JU65|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,206|| align=right|12,41|| align=right|4,256||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73293)||2002 JH66|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,233|| align=right|6,06|| align=right|4,118||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73294)||2002 JU66|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,091|| align=right|15,24|| align=right|4,246||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73295)||2002 JM67|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,201|| align=right|16,38|| align=right|5,656||MBA||8. května 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73296)||2002 JY67|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,175|| align=right|18,18|| align=right|5,491||MBA||12. května 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73297)||2002 JP68|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,249|| align=right|8,27|| align=right|3,610||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73298)||2002 JX68|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|7,73|| align=right|3,519||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73299)||2002 JO69|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,116|| align=right|7,77|| align=right|3,544||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73300)||2002 JY69|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,164|| align=right|7,49|| align=right|3,327||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73301)||2002 JB70|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,149|| align=right|8,90|| align=right|4,646||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73302)||2002 JM70|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,133|| align=right|10,74|| align=right|5,517||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73303)||2002 JN72|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,082|| align=right|9,40|| align=right|4,481||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73304)||2002 JW72|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,099|| align=right|7,25|| align=right|3,603||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73305)||2002 JF73|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,066|| align=right|15,56|| align=right|4,315||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73306)||2002 JD74|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,223|| align=right|8,87|| align=right|5,541||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73307)||2002 JE74|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|12,41|| align=right|4,204||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73308)||2002 JJ74|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,049||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73309)||2002 JC75|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,096|| align=right|7,80|| align=right|3,556||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73310)||2002 JE76|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,109|| align=right|2,16|| align=right|3,583||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73311)||2002 JX77|| align=right|17,1|| align=right|2,294|| align=right|0,157|| align=right|1,02|| align=right|3,473||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73312)||2002 JN78|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,169|| align=right|2,88|| align=right|3,619||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73313)||2002 JR78|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|5,92|| align=right|4,073||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73314)||2002 JA79|| align=right|17,0|| align=right|2,445|| align=right|0,174|| align=right|3,22|| align=right|3,823||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73315)||2002 JP79|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,180|| align=right|2,08|| align=right|3,600||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73316)||2002 JP83|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,165|| align=right|4,32|| align=right|3,294||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73317)||2002 JQ83|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,155|| align=right|0,16|| align=right|4,041||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73318)||2002 JR87|| align=right|15,5|| align=right|3,054|| align=right|0,100|| align=right|0,48|| align=right|5,337||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73319)||2002 JK89|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,032|| align=right|4,57|| align=right|3,750||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73320)||2002 JE92|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,023|| align=right|0,95|| align=right|4,153||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73321)||2002 JX97|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,186|| align=right|12,61|| align=right|4,441||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73322)||2002 JZ97|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,245|| align=right|12,04|| align=right|5,138||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73323)||2002 JO98|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,170|| align=right|5,84|| align=right|3,328||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73324)||2002 JX99|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,076|| align=right|13,47|| align=right|4,069||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73325)||2002 JL101|| align=right|16,1|| align=right|2,523|| align=right|0,156|| align=right|16,36|| align=right|4,007||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73326)||2002 JH102|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,018|| align=right|7,55|| align=right|3,630||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73327)||2002 JE104|| align=right|16,6|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|2,47|| align=right|3,988||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73328)||2002 JK105|| align=right|14,8|| align=right|3,100|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|5,458||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73329)||2002 JN105|| align=right|16,6|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|4,37|| align=right|3,303||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73330)||2002 JS105|| align=right|14,7|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|2,73|| align=right|5,712||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73331)||2002 JK106|| align=right|14,1|| align=right|2,767|| align=right|0,167|| align=right|16,74|| align=right|4,602||MBA||15. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73332)||2002 JV107|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,124|| align=right|13,17|| align=right|4,303||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73333)||2002 JT109|| align=right|16,2|| align=right|2,566|| align=right|0,259|| align=right|3,29|| align=right|4,111||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73334)||2002 JD110|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,152|| align=right|15,36|| align=right|4,388||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73335)||2002 JN110|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,176|| align=right|15,10|| align=right|4,319||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73336)||2002 JA111|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,207|| align=right|13,94|| align=right|5,647||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73337)||2002 JP111|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,165|| align=right|4,37|| align=right|3,865||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73338)||2002 JS111|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,235|| align=right|3,09|| align=right|3,380||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73339)||2002 JS112|| align=right|16,8|| align=right|2,256|| align=right|0,112|| align=right|2,69|| align=right|3,388||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73340)||2002 JV114|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,127|| align=right|15,56|| align=right|4,116||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73341)||2002 JX114|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,166|| align=right|8,49|| align=right|4,121||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73342)||2002 JX115|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,235|| align=right|25,35|| align=right|4,479||MBA||4. května 2002||Los Molinos||Los Molinos
|-
|(73343)||2002 JQ117|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,191|| align=right|14,81|| align=right|4,543||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73344)||2002 JT119|| align=right|14,8|| align=right|2,540|| align=right|0,211|| align=right|15,32|| align=right|4,048||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73345)||2002 JM121|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,134|| align=right|13,87|| align=right|4,390||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73346)||2002 JV122|| align=right|15,8|| align=right|2,799|| align=right|0,219|| align=right|9,02|| align=right|4,683||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73347)||2002 JS123|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,076|| align=right|7,74|| align=right|3,630||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73348)||2002 JZ129|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,076|| align=right|7,40|| align=right|4,192||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73349)||2002 JE131|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,026|| align=right|2,33|| align=right|3,597||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73350)||2002 JT131|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,172|| align=right|0,72|| align=right|3,530||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73351)||2002 JO133|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,092|| align=right|7,37|| align=right|3,579||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73352)||2002 JM134|| align=right|17,0|| align=right|2,399|| align=right|0,172|| align=right|5,43|| align=right|3,716||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73353)||2002 JW135|| align=right|15,8|| align=right|2,923|| align=right|0,041|| align=right|1,20|| align=right|4,998||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73354)||2002 JW142|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,015|| align=right|7,80|| align=right|4,546||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73355)||2002 JE144|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,122|| align=right|15,50|| align=right|4,192||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73356)||2002 JP146|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,069|| align=right|9,59|| align=right|4,130||MBA||15. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73357)||2002 KB|| align=right|14,9|| align=right|1,927|| align=right|0,095|| align=right|26,69|| align=right|2,675||MBA||16. května 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(73358)||2002 KT1|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,066|| align=right|3,75|| align=right|4,640||MBA||17. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73359)||2002 KN2|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,153|| align=right|6,35|| align=right|3,674||MBA||17. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73360)||2002 KW2|| align=right|17,3|| align=right|2,197|| align=right|0,066|| align=right|0,30|| align=right|3,255||MBA||18. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73361)||2002 KD5|| align=right|15,0|| align=right|3,192|| align=right|0,161|| align=right|6,97|| align=right|5,701||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73362)||2002 KP5|| align=right|15,3|| align=right|3,084|| align=right|0,022|| align=right|10,45|| align=right|5,416||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73363)||2002 KG6|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,081|| align=right|25,83|| align=right|5,595||MBA||27. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73364)||2002 KX6|| align=right|13,6|| align=right|3,110|| align=right|0,177|| align=right|16,39|| align=right|5,483||MBA||27. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73365)||2002 KN8|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,194|| align=right|19,68|| align=right|5,446||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73366)||2002 KO8|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|4,693||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73367)||2002 KV8|| align=right|15,6|| align=right|3,059|| align=right|0,095|| align=right|11,39|| align=right|5,350||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73368)||2002 KB11|| align=right|15,8|| align=right|3,039|| align=right|0,169|| align=right|13,21|| align=right|5,296||MBA||16. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73369)||2002 KE11|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,280|| align=right|11,29|| align=right|4,438||MBA||17. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73370)||2002 KJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,207|| align=right|13,59|| align=right|4,530||MBA||17. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73371)||2002 KA13|| align=right|15,8|| align=right|2,935|| align=right|0,087|| align=right|1,01|| align=right|5,026||MBA||18. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73372)||2002 KB13|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,131|| align=right|7,35|| align=right|3,666||MBA||18. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73373)||2002 KU13|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,132|| align=right|3,13|| align=right|5,222||MBA||19. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73374)||2002 KC14|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,017|| align=right|15,46|| align=right|4,233||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73375)||2002 LN2|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,063|| align=right|8,01|| align=right|5,137||MBA||4. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73376)||2002 LO2|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,208|| align=right|7,22|| align=right|4,183||MBA||4. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73377)||2002 LQ4|| align=right|16,8|| align=right|2,208|| align=right|0,069|| align=right|5,78|| align=right|3,279||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73378)||2002 LJ6|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,195|| align=right|13,64|| align=right|4,409||MBA||7. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73379)||2002 LJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,043|| align=right|3,68|| align=right|4,255||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73380)||2002 LR7|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,116|| align=right|8,70|| align=right|3,465||MBA||2. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73381)||2002 LY7|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|6,90|| align=right|3,412||MBA||4. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73382)||2002 LE8|| align=right|15,3|| align=right|2,771|| align=right|0,095|| align=right|5,25|| align=right|4,611||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73383)||2002 LM8|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,077|| align=right|6,59|| align=right|3,473||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73384)||2002 LK9|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,093|| align=right|5,35|| align=right|3,477||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73385)||2002 LP9|| align=right|16,7|| align=right|2,437|| align=right|0,143|| align=right|3,52|| align=right|3,804||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73386)||2002 LU9|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,095|| align=right|7,31|| align=right|4,576||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73387)||2002 LV11|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,143|| align=right|5,81|| align=right|4,575||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73388)||2002 LN12|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|8,00|| align=right|4,117||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73389)||2002 LY12|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,181|| align=right|11,27|| align=right|5,376||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73390)||2002 LE14|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,040|| align=right|8,64|| align=right|4,680||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73391)||2002 LJ14|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,044|| align=right|10,10|| align=right|4,144||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73392)||2002 LN14|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,119|| align=right|3,62|| align=right|4,527||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73393)||2002 LU15|| align=right|16,4|| align=right|2,449|| align=right|0,107|| align=right|3,14|| align=right|3,833||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73394)||2002 LB16|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,152|| align=right|11,95|| align=right|4,622||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73395)||2002 LP16|| align=right|14,3|| align=right|3,016|| align=right|0,171|| align=right|11,50|| align=right|5,237||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73396)||2002 LV18|| align=right|15,1|| align=right|3,217|| align=right|0,231|| align=right|1,11|| align=right|5,769||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73397)||2002 LC19|| align=right|13,2|| align=right|3,138|| align=right|0,136|| align=right|16,40|| align=right|5,558||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73398)||2002 LN19|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,102|| align=right|5,09|| align=right|3,580||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73399)||2002 LT20|| align=right|13,8|| align=right|2,639|| align=right|0,107|| align=right|16,95|| align=right|4,286||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73400)||2002 LF21|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,094|| align=right|10,11|| align=right|5,358||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73401)||2002 LE22|| align=right|15,3|| align=right|2,907|| align=right|0,073|| align=right|1,07|| align=right|4,957||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73402)||2002 LA23|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,156|| align=right|1,80|| align=right|5,709||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73403)||2002 LG23|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,233|| align=right|1,04|| align=right|5,258||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73404)||2002 LL24|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,133|| align=right|6,64|| align=right|4,228||MBA||9. června 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73405)||2002 LE25|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,173|| align=right|8,08|| align=right|4,317||MBA||2. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73406)||2002 LT25|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|11,28|| align=right|4,150||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73407)||2002 LV25|| align=right|13,7|| align=right|3,089|| align=right|0,184|| align=right|19,01|| align=right|5,427||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73408)||2002 LH26|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,100|| align=right|4,12|| align=right|3,478||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73409)||2002 LS26|| align=right|15,2|| align=right|2,997|| align=right|0,110|| align=right|8,95|| align=right|5,187||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73410)||2002 LV26|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,191|| align=right|7,23|| align=right|4,631||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73411)||2002 LW26|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,141|| align=right|8,95|| align=right|5,604||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73412)||2002 LC28|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,106|| align=right|10,71|| align=right|5,396||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73413)||2002 LE28|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,187|| align=right|6,30|| align=right|5,422||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73414)||2002 LU30|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|4,513||MBA||3. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73415)||2002 LZ32|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,048|| align=right|21,14|| align=right|4,585||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73416)||2002 LP34|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,112|| align=right|5,43|| align=right|4,201||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73417)||2002 LX35|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,080|| align=right|6,09|| align=right|4,657||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73418)||2002 LK36|| align=right|12,6|| align=right|3,986|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|7,957||HLD||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73419)||2002 LQ36|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,094|| align=right|9,99|| align=right|5,641||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73420)||2002 LX36|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,094|| align=right|15,30|| align=right|4,409||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73421)||2002 LX38|| align=right|15,7|| align=right|2,620|| align=right|0,155|| align=right|14,43|| align=right|4,241||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73422)||2002 LY38|| align=right|13,4|| align=right|3,063|| align=right|0,308|| align=right|17,87|| align=right|5,359||MBA||7. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73423)||2002 LG39|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|6,77|| align=right|3,392||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73424)||2002 LV39|| align=right|15,4|| align=right|3,128|| align=right|0,041|| align=right|10,55|| align=right|5,532||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73425)||2002 LJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,102|| align=right|7,91|| align=right|3,833||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73426)||2002 LM41|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,104|| align=right|11,62|| align=right|5,446||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73427)||2002 LH42|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|7,20|| align=right|3,796||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73428)||2002 LP45|| align=right|15,7|| align=right|3,150|| align=right|0,111|| align=right|2,12|| align=right|5,590||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73429)||2002 LY47|| align=right|12,9|| align=right|3,219|| align=right|0,051|| align=right|20,59|| align=right|5,774||MBA||13. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73430)||2002 LX48|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,075|| align=right|9,95|| align=right|5,519||MBA||12. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73431)||2002 LU55|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,096|| align=right|16,06|| align=right|4,565||MBA||14. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73432)||2002 LD57|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,143|| align=right|15,37|| align=right|5,629||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73433)||2002 LJ57|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,027|| align=right|4,76|| align=right|4,515||MBA||11. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73434)||2002 LB58|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,076|| align=right|10,92|| align=right|5,261||MBA||14. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73435)||2002 MS|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,207|| align=right|1,98|| align=right|4,233||MBA||18. června 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73436)||2002 MH2|| align=right|13,8|| align=right|3,966|| align=right|0,194|| align=right|7,49|| align=right|7,899||HLD||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73437)||2002 MJ2|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,131|| align=right|9,98|| align=right|5,320||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73438)||2002 MM2|| align=right|16,5|| align=right|2,481|| align=right|0,148|| align=right|8,09|| align=right|3,908||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73439)||2002 MQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,204|| align=right|12,03|| align=right|4,151||MBA||17. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73440)||2002 ML3|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,188|| align=right|24,76|| align=right|4,343||MBA||29. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73441)||2002 MU3|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,062|| align=right|18,92|| align=right|4,125||MBA||30. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73442) Feruglio||2002 NE5|| align=right|14,8|| align=right|3,212|| align=right|0,177|| align=right|3,36|| align=right|5,755||MBA||10. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73443)||2002 NK10|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,078|| align=right|15,26|| align=right|5,419||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73444)||2002 NR12|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,082|| align=right|22,45|| align=right|5,558||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73445)||2002 NS12|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,302|| align=right|8,98|| align=right|4,599||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73446)||2002 NX12|| align=right|14,1|| align=right|2,872|| align=right|0,069|| align=right|13,57|| align=right|4,867||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73447)||2002 NM13|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,394||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73448)||2002 NS13|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,090|| align=right|8,80|| align=right|5,415||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73449)||2002 NW18|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,032|| align=right|9,26|| align=right|5,452||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73450)||2002 NY19|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,113|| align=right|15,57|| align=right|5,759||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73451)||2002 NN30|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|9,65|| align=right|5,540||MBA||6. července 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73452)||2002 NS33|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,066|| align=right|8,12|| align=right|5,109||MBA||13. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73453) Ninomanfredi||2002 NJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,038|| align=right|4,25|| align=right|4,628||MBA||13. července 2002||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(73454)||2002 NB35|| align=right|14,6|| align=right|2,991|| align=right|0,042|| align=right|11,75|| align=right|5,172||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73455)||2002 NT36|| align=right|13,8|| align=right|3,950|| align=right|0,238|| align=right|8,55|| align=right|7,849||HLD||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73456)||2002 ND38|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,070|| align=right|8,46|| align=right|5,388||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73457)||2002 NZ43|| align=right|12,8|| align=right|3,935|| align=right|0,271|| align=right|9,99|| align=right|7,806||HLD||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73458)||2002 NZ47|| align=right|13,3|| align=right|3,973|| align=right|0,158|| align=right|9,69|| align=right|7,918||HLD||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73459)||2002 NL48|| align=right|14,2|| align=right|3,096|| align=right|0,129|| align=right|21,24|| align=right|5,446||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73460)||2002 NM50|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,042|| align=right|8,96|| align=right|5,472||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73461)||2002 NV51|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|8,74|| align=right|5,363||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73462)||2002 NA53|| align=right|14,8|| align=right|2,951|| align=right|0,118|| align=right|1,81|| align=right|5,068||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73463)||2002 NE53|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,092|| align=right|11,24|| align=right|5,428||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73464)||2002 NY54|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,052|| align=right|8,63|| align=right|5,217||MBA||5. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73465) Buonanno||2002 NP55|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,128|| align=right|13,56|| align=right|4,566||MBA||10. července 2002||CINEOS||Campo Imperatore Near Earth Object Survey
|-
|(73466)||2002 OP5|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,064|| align=right|9,97|| align=right|5,462||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73467)||2002 OV5|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,059|| align=right|15,53|| align=right|5,685||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73468)||2002 OB8|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,131|| align=right|2,96|| align=right|5,742||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73469)||2002 OZ12|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,042|| align=right|9,65|| align=right|5,404||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73470)||2002 OM15|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,025|| align=right|9,17|| align=right|5,716||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73471)||2002 OH16|| align=right|14,9|| align=right|2,841|| align=right|0,098|| align=right|13,95|| align=right|4,789||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73472)||2002 ON18|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,073|| align=right|8,68|| align=right|5,548||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73473)||2002 OV18|| align=right|15,3|| align=right|3,112|| align=right|0,040|| align=right|9,75|| align=right|5,488||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73474)||2002 OK19|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|11,17|| align=right|4,587||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73475)||2002 PV1|| align=right|13,7|| align=right|3,939|| align=right|0,247|| align=right|1,73|| align=right|7,818||HLD||5. srpna 2002||El Centro||El Centro
|-
|(73476)||2002 PO4|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,040|| align=right|6,81|| align=right|3,389||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73477)||2002 PQ14|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,215|| align=right|9,61|| align=right|5,530||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73478)||2002 PX14|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,117|| align=right|5,89|| align=right|5,690||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73479)||2002 PM23|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|5,649||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73480)||2002 PN34|| align=right|8,2|| align=right|30,94|| align=right|0,570|| align=right|16,65|| align=right|173||CNT||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73481)||2002 PO69|| align=right|13,2|| align=right|3,024|| align=right|0,063|| align=right|10,66|| align=right|5,257||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73482)||2002 PP71|| align=right|15,2|| align=right|3,211|| align=right|0,121|| align=right|11,37|| align=right|5,754||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73483)||2002 PB72|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,185|| align=right|17,75|| align=right|5,744||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73484)||2002 PD72|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,131|| align=right|11,18|| align=right|4,526||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73485)||2002 PA73|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,018|| align=right|16,38|| align=right|5,623||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73486)||2002 PY85|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,048|| align=right|15,00|| align=right|5,662||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73487)||2002 PD89|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,160|| align=right|13,18|| align=right|4,512||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73488)||2002 PO90|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,156|| align=right|18,61|| align=right|5,054||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73489)||2002 PE121|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,044|| align=right|9,95|| align=right|5,605||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73490)||2002 PR123|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,084|| align=right|0,66|| align=right|5,497||MBA||12. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73491) Robmatson||2002 PO164|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,129|| align=right|12,87|| align=right|4,341||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(73492)||2002 QE28|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,168|| align=right|0,72|| align=right|5,690||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73493)||2002 QT41|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|5,282||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73494)||2002 QF42|| align=right|13,8|| align=right|3,207|| align=right|0,129|| align=right|14,74|| align=right|5,741||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73495)||2002 QE43|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,064|| align=right|6,75|| align=right|5,463||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73496)||2002 RW10|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,131|| align=right|5,88|| align=right|5,625||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73497)||2002 RT13|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,147|| align=right|1,43|| align=right|5,749||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73498)||2002 RP25|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,275|| align=right|8,24|| align=right|5,419||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73499)||2002 RL53|| align=right|15,9|| align=right|2,788|| align=right|0,049|| align=right|2,82|| align=right|4,655||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73500)||2002 RK57|| align=right|14,4|| align=right|3,210|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|5,749||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73501)||2002 RG157|| align=right|16,3|| align=right|2,604|| align=right|0,211|| align=right|2,60|| align=right|4,200||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73502)||2002 RE224|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,125|| align=right|11,45|| align=right|5,779||MBA||13. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73503)||2002 TX52|| align=right|16,5|| align=right|2,171|| align=right|0,199|| align=right|1,43|| align=right|3,198||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73504)||2002 TO110|| align=right|13,5|| align=right|2,665|| align=right|0,135|| align=right|14,25|| align=right|4,350||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73505)||2002 TD124|| align=right|13,4|| align=right|3,170|| align=right|0,131|| align=right|11,09|| align=right|5,642||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73506)||2002 TJ144|| align=right|12,6|| align=right|3,205|| align=right|0,172|| align=right|18,34|| align=right|5,737||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73507)||2002 TN220|| align=right|13,5|| align=right|2,901|| align=right|0,313|| align=right|16,44|| align=right|4,940||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73508)||2002 TQ220|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,273|| align=right|16,00|| align=right|5,502||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73509)||2002 TG260|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,137|| align=right|4,15|| align=right|5,481||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73510)||2002 UQ|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,209|| align=right|16,48|| align=right|5,667||MBA||22. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(73511) Lovas||2002 YD3|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,093|| align=right|15,94|| align=right|5,548||MBA||25. prosince 2002||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(73512)||2003 AL11|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,068|| align=right|8,15|| align=right|3,451||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73513)||2003 BK10|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,052|| align=right|7,42|| align=right|3,426||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73514)||2003 BB48|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,154|| align=right|9,95|| align=right|5,401||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73515)||2003 EU5|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,122|| align=right|1,75|| align=right|3,736||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73516)||2003 EY45|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,211|| align=right|7,18|| align=right|4,441||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73517)||2003 FG78|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,086|| align=right|10,52|| align=right|5,427||MBA||27. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(73518)||2003 HW46|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,047|| align=right|6,78|| align=right|3,702||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73519)||2003 JF10|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,011|| align=right|9,41|| align=right|5,441||MBA||1. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73520)||2003 MB1|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,230|| align=right|12,15|| align=right|4,517||MBA||22. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73521)||2003 MD1|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|4,59|| align=right|3,607||MBA||22. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73522)||2003 MK2|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,214|| align=right|6,93|| align=right|4,632||MBA||22. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73523)||2003 MQ3|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,238|| align=right|9,64|| align=right|3,691||MBA||25. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73524)||2003 MO6|| align=right|13,4|| align=right|3,212|| align=right|0,143|| align=right|24,51|| align=right|5,755||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73525)||2003 MP8|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|6,17|| align=right|3,719||MBA||28. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73526)||2003 NU|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,221|| align=right|3,71|| align=right|3,697||MBA||1. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73527)||2003 NC3|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,294|| align=right|10,35|| align=right|5,708||MBA||2. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73528)||2003 NU8|| align=right|13,1|| align=right|3,114|| align=right|0,143|| align=right|26,07|| align=right|5,493||MBA||5. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73529)||2003 OF1|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,095|| align=right|8,84|| align=right|5,188||MBA||22. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73530)||2003 OL2|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|3,19|| align=right|3,764||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73531)||2003 OE5|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,191|| align=right|0,68|| align=right|3,765||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73532)||2003 OF5|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,109|| align=right|10,72|| align=right|5,407||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73533) Alonso||2003 OC6|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,142|| align=right|5,58|| align=right|3,626||MBA||25. července 2003||Mallorca||Mallorca
|-
|(73534)||2003 OD7|| align=right|17,0|| align=right|2,207|| align=right|0,271|| align=right|6,63|| align=right|3,279||MBA||24. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73535)||2003 OB14|| align=right|13,5|| align=right|3,407|| align=right|0,118|| align=right|17,05|| align=right|6,287||MBA||28. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(73536)||2003 OX14|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,125|| align=right|14,58|| align=right|5,493||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(73537)||2003 OC15|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,131|| align=right|11,69|| align=right|5,166||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(73538)||2003 OD15|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,127|| align=right|9,81|| align=right|5,525||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(73539)||2003 OW18|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,139|| align=right|9,86|| align=right|5,621||MBA||30. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73540)||2003 OZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,233|| align=right|3,36|| align=right|3,711||MBA||23. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73541)||2003 OE22|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,263|| align=right|4,94|| align=right|3,659||MBA||29. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73542)||2003 OJ23|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,076|| align=right|5,23|| align=right|3,716||MBA||29. července 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73543)||2003 OB30|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,113|| align=right|12,00|| align=right|5,175||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(73544)||2003 OZ30|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,207|| align=right|10,33|| align=right|5,528||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73545)||2003 OB31|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,120|| align=right|11,36|| align=right|4,618||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73546)||2003 OM31|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,099|| align=right|6,36|| align=right|3,608||MBA||30. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73547)||2003 PW|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,175|| align=right|16,51|| align=right|4,314||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73548)||2003 PM3|| align=right|16,8|| align=right|2,736|| align=right|0,212|| align=right|2,13|| align=right|4,524||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73549)||2003 PL8|| align=right|16,2|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|3,82|| align=right|3,859||MBA||3. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73550)||2003 PG9|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,037|| align=right|11,20|| align=right|3,730||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(73551)||2003 QV|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,019|| align=right|8,21|| align=right|5,116||MBA||18. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73552)||2003 QK12|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,182|| align=right|4,56|| align=right|4,071||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73553)||2003 QH30|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,211|| align=right|8,54|| align=right|4,588||MBA||22. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73554)||2124 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|11,07|| align=right|5,361||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73555)||2129 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,088|| align=right|5,54|| align=right|3,905||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73556)||2130 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,235|| align=right|9,95|| align=right|5,326||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73557)||2131 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,144|| align=right|1,80|| align=right|3,588||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73558)||2567 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,071|| align=right|2,25|| align=right|4,775||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73559)||2665 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,477|| align=right|0,258|| align=right|3,96|| align=right|3,897||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73560)||2737 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,482|| align=right|0,108|| align=right|3,78|| align=right|3,909||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73561)||2803 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,090|| align=right|2,96|| align=right|3,567||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73562)||2810 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,584||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73563)||3009 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,134|| align=right|8,80|| align=right|5,354||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73564)||4051 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,213|| align=right|1,75|| align=right|4,301||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73565)||4252 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,111|| align=right|0,172|| align=right|3,06|| align=right|3,067||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73566)||4259 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,058|| align=right|0,126|| align=right|3,95|| align=right|5,347||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73567)||4509 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,161|| align=right|5,42|| align=right|5,417||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73568)||4656 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,144|| align=right|4,66|| align=right|3,300||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73569)||4659 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|5,382||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73570)||4736 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,079|| align=right|0,056|| align=right|10,16|| align=right|5,402||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73571)||4755 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,323||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73572)||4765 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,640|| align=right|0,187|| align=right|1,35|| align=right|4,289||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73573)||4766 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,029|| align=right|4,81|| align=right|5,405||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73574)||4783 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,133|| align=right|1,58|| align=right|3,909||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73575)||4789 P-L|| align=right|17,7|| align=right|2,216|| align=right|0,287|| align=right|1,07|| align=right|3,298||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73576)||4812 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,082|| align=right|0,211|| align=right|0,86|| align=right|5,410||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73577)||4818 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,178|| align=right|5,91|| align=right|5,358||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73578)||6277 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,012|| align=right|5,18|| align=right|5,419||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73579)||6284 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,639|| align=right|0,197|| align=right|3,81|| align=right|4,286||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73580)||6285 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,185|| align=right|4,15|| align=right|3,310||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73581)||6772 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,121|| align=right|2,41|| align=right|3,903||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73582)||2249 T-1|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,150|| align=right|3,63|| align=right|3,456||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73583)||3092 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,916|| align=right|0,055|| align=right|4,42|| align=right|4,978||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73584)||3228 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,153|| align=right|1,40|| align=right|3,809||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73585)||3339 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,010|| align=right|6,10|| align=right|4,973||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73586)||4141 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|1,62|| align=right|3,774||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73587)||1020 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,135|| align=right|6,30|| align=right|3,743||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73588)||1067 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|1,68|| align=right|3,742||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73589)||1114 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,400|| align=right|0,194|| align=right|0,40|| align=right|3,718||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73590)||1258 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|3,699||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73591)||1359 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,110|| align=right|5,62|| align=right|3,322||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73592)||1401 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|3,772||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73593)||1806 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,212|| align=right|1,50|| align=right|3,746||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73594)||2014 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,082|| align=right|3,52|| align=right|3,348||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73595)||2129 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,127|| align=right|5,78|| align=right|3,765||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73596)||2147 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,022|| align=right|12,00|| align=right|5,013||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73597)||2188 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,628|| align=right|0,285|| align=right|4,89|| align=right|4,260||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73598)||2912 T-2|| align=right|17,6|| align=right|2,233|| align=right|0,142|| align=right|1,46|| align=right|3,337||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73599)||3012 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,150|| align=right|0,187|| align=right|2,33|| align=right|3,151||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73600)||3020 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,889|| align=right|0,219|| align=right|14,18|| align=right|4,911||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73601)||3045 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,916|| align=right|0,080|| align=right|10,14|| align=right|4,979||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73602)||3053 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,264|| align=right|4,45|| align=right|4,228||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73603)||3214 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,619|| align=right|0,252|| align=right|6,16|| align=right|4,238||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73604)||4039 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,157|| align=right|2,62|| align=right|3,752||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73605)||4041 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,091|| align=right|2,35|| align=right|4,275||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73606)||4079 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|4,220||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73607)||4092 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,289|| align=right|8,93|| align=right|4,982||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73608)||4155 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,080|| align=right|5,91|| align=right|3,306||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73609)||5114 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,035|| align=right|10,62|| align=right|4,283||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73610)||1054 T-3|| align=right|17,6|| align=right|1,895|| align=right|0,071|| align=right|19,67|| align=right|2,608||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73611)||2127 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,162|| align=right|11,19|| align=right|4,338||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73612)||2178 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,238|| align=right|10,98|| align=right|5,198||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73613)||2213 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,094|| align=right|5,15|| align=right|3,710||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73614)||2229 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,170|| align=right|12,52|| align=right|4,339||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73615)||2353 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,661|| align=right|0,041|| align=right|5,08|| align=right|4,341||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73616)||2383 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,996|| align=right|0,068|| align=right|2,53|| align=right|5,184||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73617)||2437 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|4,04|| align=right|4,355||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73618)||2458 T-3|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,077|| align=right|4,36|| align=right|5,236||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73619)||3322 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,182|| align=right|11,58|| align=right|4,344||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73620)||3346 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,205|| align=right|3,76|| align=right|3,734||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73621)||3381 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,145|| align=right|3,32|| align=right|3,728||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73622)||3418 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,008|| align=right|0,119|| align=right|2,04|| align=right|5,217||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73623)||3477 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,045|| align=right|4,09|| align=right|5,250||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73624)||3481 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,112|| align=right|5,43|| align=right|3,754||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73625)||3524 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,167|| align=right|2,44|| align=right|3,692||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73626)||3939 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|6,66|| align=right|3,703||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73627)||4040 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,214|| align=right|3,80|| align=right|3,746||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73628)||4170 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,172|| align=right|4,18|| align=right|3,690||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73629)||4303 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,106|| align=right|9,56|| align=right|5,335||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73630)||4352 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,030|| align=right|9,28|| align=right|4,333||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73631)||4367 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,104|| align=right|14,79|| align=right|4,343||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73632)||4432 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,236|| align=right|5,18|| align=right|3,690||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73633)||4702 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,033|| align=right|0,051|| align=right|13,50|| align=right|5,281||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73634)||5077 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,145|| align=right|13,46|| align=right|5,257||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73635)||5105 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,095|| align=right|9,69|| align=right|5,162||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73636)||5727 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,127|| align=right|14,47|| align=right|4,387||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73637) Guneus||1973 SX1|| align=right|12,7|| align=right|5,200|| align=right|0,185|| align=right|12,02|| align=right|11,86||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73638)||1975 VC9|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,278|| align=right|13,30|| align=right|5,503||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(73639)||1977 EL7|| align=right|15,3|| align=right|3,072|| align=right|0,267|| align=right|12,00|| align=right|5,384||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(73640) Biermann||1977 RM|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,076|| align=right|23,54|| align=right|4,204||MBA||5. září 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(73641)||1977 UK3|| align=right|13,1|| align=right|5,231|| align=right|0,046|| align=right|4,43|| align=right|11,97||JUT||18. října 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(73642)||1978 RV9|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,248|| align=right|5,27|| align=right|4,075||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(73643)||1978 UA5|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|2,48|| align=right|3,525||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(73644)||1978 UD7|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,211|| align=right|8,50|| align=right|3,353||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(73645)||1978 VX2|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,094|| align=right|12,41|| align=right|4,071||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73646)||1978 VT3|| align=right|14,2|| align=right|2,546|| align=right|0,050|| align=right|15,68|| align=right|4,061||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73647)||1978 VL9|| align=right|16,0|| align=right|2,602|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|4,197||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73648)||1979 ME6|| align=right|16,8|| align=right|2,253|| align=right|0,113|| align=right|6,73|| align=right|3,382||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73649)||1979 MA9|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|14,62|| align=right|5,354||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73650)||1981 DN|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,213|| align=right|7,06|| align=right|3,834||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73651)||1981 EJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,874|| align=right|0,160|| align=right|9,52|| align=right|4,871||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73652)||1981 EN3|| align=right|16,4|| align=right|2,490|| align=right|0,198|| align=right|12,31|| align=right|3,929||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73653)||1981 EN6|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,209|| align=right|6,32|| align=right|3,474||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73654)||1981 ET6|| align=right|13,7|| align=right|3,954|| align=right|0,147|| align=right|9,46|| align=right|7,861||HLD||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73655)||1981 EL9|| align=right|13,6|| align=right|3,413|| align=right|0,128|| align=right|15,75|| align=right|6,306||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73656)||1981 EW12|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,044|| align=right|5,90|| align=right|3,436||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73657)||1981 EJ13|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,100|| align=right|7,95|| align=right|3,886||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73658)||1981 EU14|| align=right|15,1|| align=right|2,476|| align=right|0,131|| align=right|5,37|| align=right|3,894||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73659)||1981 ER16|| align=right|15,2|| align=right|2,513|| align=right|0,097|| align=right|11,84|| align=right|3,984||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73660)||1981 EZ19|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,090|| align=right|3,68|| align=right|4,053||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73661)||1981 EW25|| align=right|15,6|| align=right|2,469|| align=right|0,216|| align=right|12,60|| align=right|3,879||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73662)||1981 ES27|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,154|| align=right|7,25|| align=right|3,345||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73663)||1981 EL31|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|5,87|| align=right|3,447||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73664)||1981 EE34|| align=right|17,1|| align=right|2,384|| align=right|0,156|| align=right|1,99|| align=right|3,680||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73665)||1981 EX42|| align=right|16,0|| align=right|2,469|| align=right|0,201|| align=right|3,67|| align=right|3,880||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73666)||1981 EH45|| align=right|15,7|| align=right|2,480|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,905||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73667)||1981 ER45|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,105|| align=right|6,52|| align=right|3,397||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73668)||1981 EG48|| align=right|15,9|| align=right|2,484|| align=right|0,069|| align=right|6,38|| align=right|3,914||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73669)||1981 WL2|| align=right|15,4|| align=right|1,826|| align=right|0,093|| align=right|26,91|| align=right|2,467||MBA||25. listopadu 1981||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(73670)||1982 QP|| align=right|13,8|| align=right|2,480|| align=right|0,196|| align=right|11,48|| align=right|3,905||MBA||19. srpna 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(73671)||1984 BH6|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,188|| align=right|9,80|| align=right|4,036||MBA||26. ledna 1984||Palomar||E. Bowell
|-
|(73672)||1986 QR|| align=right|15,8|| align=right|2,218|| align=right|0,213|| align=right|5,45|| align=right|3,303||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(73673)||1986 RX1|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,363|| align=right|7,04|| align=right|4,088||MBA||6. září 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(73674)||1988 BN5|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,239|| align=right|12,77|| align=right|5,623||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73675)||1988 CF|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,228|| align=right|5,39|| align=right|4,132||MBA||8. února 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73676)||1988 CD5|| align=right|13,9|| align=right|3,074|| align=right|0,085|| align=right|9,08|| align=right|5,390||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73677)||1988 SA3|| align=right|11,8|| align=right|5,265|| align=right|0,057|| align=right|17,67|| align=right|12,08||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(73678)||1988 TY|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|5,27|| align=right|3,767||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73679)||1989 SQ2|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,222|| align=right|2,80|| align=right|3,485||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73680)||1989 SP10|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,219|| align=right|3,46|| align=right|3,403||MBA||28. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(73681)||1989 TL18|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,298|| align=right|11,18|| align=right|3,479||MBA||2. října 1989||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(73682)||1990 HU5|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,051|| align=right|7,73|| align=right|5,668||MBA||29. dubna 1990||Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(73683)||1990 RV3|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,270|| align=right|3,79|| align=right|4,096||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73684)||1990 SV|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,301|| align=right|4,46|| align=right|4,055||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73685)||1990 SE9|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,142|| align=right|5,30|| align=right|4,225||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73686)||1990 TV1|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,221|| align=right|3,54|| align=right|4,122||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73687) Thomas Aquinas||1990 TQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,153|| align=right|15,34|| align=right|4,148||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73688)||1990 VA5|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,218|| align=right|5,41|| align=right|4,293||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73689)||1991 FK|| align=right|14,6|| align=right|1,939|| align=right|0,054|| align=right|19,70|| align=right|2,700||MBA||17. března 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(73690)||1991 PU2|| align=right|13,2|| align=right|3,136|| align=right|0,238|| align=right|15,12|| align=right|5,553||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73691)||1991 PB3|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,061|| align=right|21,19|| align=right|5,479||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73692) Gürtler||1991 RL3|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,187|| align=right|8,55|| align=right|3,856||MBA||12. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(73693) Dorschner||1991 RQ3|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,152|| align=right|11,56|| align=right|5,451||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73694)||1991 RL15|| align=right|12,9|| align=right|3,153|| align=right|0,163|| align=right|28,21|| align=right|5,597||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73695)||1991 RL17|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,234|| align=right|1,38|| align=right|3,769||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73696)||1991 RQ19|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,245|| align=right|3,40|| align=right|3,758||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73697)||1991 RT29|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,167|| align=right|9,53|| align=right|3,828||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73698)||1991 TE|| align=right|13,6|| align=right|3,155|| align=right|0,293|| align=right|14,02|| align=right|5,603||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73699)||1991 TH3|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|7,52|| align=right|4,048||MBA||4. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73700) von Kues||1991 TW4|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,226|| align=right|17,86|| align=right|5,532||MBA||5. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73701)||1991 TU5|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,091|| align=right|3,29|| align=right|3,796||MBA||3. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73702)||1991 TQ10|| align=right|15,5|| align=right|3,092|| align=right|0,072|| align=right|1,01|| align=right|5,436||MBA||10. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73703) Billings||1991 TL15|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,047|| align=right|10,68|| align=right|5,404||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(73704) Hladiuk||1991 TW15|| align=right|14,9|| align=right|3,248|| align=right|0,044|| align=right|12,14|| align=right|5,852||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(73705)||1991 UR2|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,318|| align=right|8,23|| align=right|3,816||MBA||31. října 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(73706)||1991 VC9|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,117|| align=right|3,50|| align=right|3,786||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73707)||1991 VS10|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|5,463||MBA||5. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73708)||1992 DV|| align=right|15,5|| align=right|2,677|| align=right|0,291|| align=right|7,95|| align=right|4,378||MBA||25. února 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73709)||1992 DV7|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,712||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73710)||1992 EL21|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|2,94|| align=right|3,767||MBA||4. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73711)||1992 EW24|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|4,00|| align=right|4,220||MBA||4. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73712)||1992 RB4|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,177|| align=right|2,75|| align=right|3,634||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73713)||1992 RW6|| align=right|14,3|| align=right|2,880|| align=right|0,060|| align=right|3,56|| align=right|4,887||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73714)||1992 SW14|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,250|| align=right|25,55|| align=right|3,587||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(73715)||1992 SC21|| align=right|15,6|| align=right|2,872|| align=right|0,134|| align=right|2,90|| align=right|4,867||MBA||22. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73716)||1992 YT3|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,193|| align=right|5,07|| align=right|3,715||MBA||24. prosince 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73717)||1993 BV4|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,141|| align=right|6,45|| align=right|3,545||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73718)||1993 BL5|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,137|| align=right|1,21|| align=right|5,641||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73719)||1993 FT|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,072|| align=right|2,78|| align=right|4,087||MBA||22. března 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(73720)||1993 FR9|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,176|| align=right|9,55|| align=right|4,109||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73721)||1993 FZ14|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,119|| align=right|5,85|| align=right|5,708||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73722)||1993 FK18|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,173|| align=right|4,99|| align=right|4,063||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73723)||1993 FJ20|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,134|| align=right|1,60|| align=right|3,708||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73724)||1993 FA25|| align=right|14,8|| align=right|2,568|| align=right|0,115|| align=right|8,66|| align=right|4,115||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73725)||1993 FC27|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,154|| align=right|2,64|| align=right|4,088||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73726)||1993 FD29|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,111|| align=right|5,76|| align=right|4,146||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73727)||1993 FT39|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|4,59|| align=right|3,782||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73728)||1993 FP40|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,178|| align=right|2,66|| align=right|3,756||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73729)||1993 FH41|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,780||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73730)||1993 FL46|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,093|| align=right|2,71|| align=right|3,764||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73731)||1993 FS47|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,077|| align=right|6,54|| align=right|3,765||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73732)||1993 FH60|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,122|| align=right|2,16|| align=right|3,794||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73733)||1993 FD83|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,206|| align=right|4,20|| align=right|4,297||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73734)||1993 OT12|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,285|| align=right|29,48|| align=right|4,476||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73735)||1993 QE3|| align=right|17,2|| align=right|2,144|| align=right|0,238|| align=right|3,19|| align=right|3,140||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73736)||1993 QT6|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,089|| align=right|4,24|| align=right|4,629||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73737)||1993 RH4|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,047|| align=right|5,05|| align=right|4,371||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73738)||1993 RK6|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,073|| align=right|14,39|| align=right|4,346||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73739)||1993 SV5|| align=right|16,6|| align=right|2,190|| align=right|0,156|| align=right|1,84|| align=right|3,241||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73740)||1993 TZ14|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,122|| align=right|14,94|| align=right|4,352||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73741)||1993 TY15|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,142|| align=right|13,20|| align=right|4,362||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73742)||1993 TB19|| align=right|16,0|| align=right|2,770|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|4,610||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73743)||1993 TS19|| align=right|17,1|| align=right|2,202|| align=right|0,111|| align=right|6,60|| align=right|3,266||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73744)||1993 TJ22|| align=right|15,4|| align=right|2,893|| align=right|0,190|| align=right|8,26|| align=right|4,919||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73745)||1993 TH23|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,048|| align=right|2,34|| align=right|3,283||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73746)||1993 TY24|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,105|| align=right|2,95|| align=right|3,178||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73747)||1993 TX25|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,104|| align=right|6,10|| align=right|3,298||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73748)||1993 TF26|| align=right|15,5|| align=right|2,807|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,701||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73749)||1993 TG37|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,220|| align=right|4,80|| align=right|3,209||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73750)||1993 TT41|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,254|| align=right|6,82|| align=right|4,602||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73751)||1993 UK8|| align=right|15,3|| align=right|2,993|| align=right|0,139|| align=right|5,26|| align=right|5,177||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73752)||1994 AD1|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,114|| align=right|13,60|| align=right|4,334||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73753)||1994 AQ5|| align=right|15,6|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|0,88|| align=right|5,360||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73754)||1994 AG12|| align=right|17,2|| align=right|2,228|| align=right|0,151|| align=right|5,52|| align=right|3,324||MBA||11. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73755)||1994 CX|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,191|| align=right|4,86|| align=right|3,446||MBA||7. února 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(73756)||1994 CS9|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,163|| align=right|2,90|| align=right|5,694||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73757)||1994 CH10|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,119|| align=right|5,21|| align=right|5,758||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73758)||1994 CB11|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,034|| align=right|9,33|| align=right|5,436||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73759)||1994 CQ15|| align=right|14,4|| align=right|3,105|| align=right|0,053|| align=right|9,11|| align=right|5,470||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73760)||1994 CT17|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|5,037||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73761)||1994 GP5|| align=right|16,4|| align=right|2,414|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,749||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73762)||1994 LS|| align=right|14,2|| align=right|2,363|| align=right|0,211|| align=right|23,92|| align=right|3,633||MBA||3. června 1994||Palomar||T. B. Spahr
|-
|(73763)||1994 LQ1|| align=right|16,5|| align=right|1,928|| align=right|0,089|| align=right|20,68|| align=right|2,676||MBA||2. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73764)||1994 NB2|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,240|| align=right|2,37|| align=right|3,878||MBA||4. července 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73765)||1994 PA9|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|13,92|| align=right|4,140||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73766)||1994 PH9|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,132|| align=right|1,30|| align=right|4,068||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73767)||1994 PQ9|| align=right|16,0|| align=right|1,940|| align=right|0,068|| align=right|24,07|| align=right|2,701||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73768)||1994 PO10|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,218|| align=right|4,11|| align=right|4,129||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73769)||1994 PN12|| align=right|14,8|| align=right|3,983|| align=right|0,259|| align=right|1,90|| align=right|7,947||HLD||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73770)||1994 PG14|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,084|| align=right|14,56|| align=right|4,072||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73771)||1994 PR14|| align=right|16,3|| align=right|2,646|| align=right|0,079|| align=right|4,19|| align=right|4,303||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73772)||1994 PM15|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,228|| align=right|3,47|| align=right|4,120||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73773)||1994 PZ18|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,121|| align=right|19,04|| align=right|4,121||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73774)||1994 PH19|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,123|| align=right|1,32|| align=right|3,855||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73775)||1994 PB24|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,169|| align=right|9,04|| align=right|4,031||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73776)||1994 PJ27|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,195|| align=right|3,17|| align=right|3,743||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73777)||1994 PD34|| align=right|16,4|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|1,43|| align=right|4,014||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73778)||1994 PP37|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,142|| align=right|1,20|| align=right|3,810||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73779)||1994 RM2|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,249|| align=right|5,98|| align=right|4,032||MBA||2. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73780)||1994 RR22|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|3,80|| align=right|4,223||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73781)||1994 TW2|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,273|| align=right|13,08|| align=right|4,291||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(73782) Yanagida||1994 TD15|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,310|| align=right|15,85|| align=right|4,232||MBA||14. října 1994||Yanagida||A. Tsuchikawa; O. Muramatsu
|-
|(73783)||1994 UK6|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,224|| align=right|9,36|| align=right|3,868||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73784)||1994 VP2|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,187|| align=right|15,51|| align=right|4,466||MBA||8. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73785)||1994 WJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,220|| align=right|15,25|| align=right|4,231||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73786)||1994 WX2|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,201|| align=right|15,35|| align=right|4,225||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73787)||1994 WL4|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,069|| align=right|7,28|| align=right|4,386||MBA||26. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73788)||1995 AB1|| align=right|13,7|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|15,67|| align=right|4,333||MBA||6. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73789)||1995 BO6|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,184|| align=right|13,57|| align=right|4,536||MBA||28. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73790)||1995 BM12|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,015|| align=right|1,19|| align=right|4,634||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73791)||1995 CO6|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,045|| align=right|2,97|| align=right|4,586||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73792)||1995 DB6|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,202|| align=right|3,31|| align=right|4,592||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73793)||1995 FK1|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,113|| align=right|10,91|| align=right|5,428||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73794)||1995 FE5|| align=right|14,6|| align=right|2,953|| align=right|0,046|| align=right|3,01|| align=right|5,074||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73795)||1995 FH8|| align=right|12,3|| align=right|5,186|| align=right|0,065|| align=right|22,48|| align=right|11,81||JUT||26. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73796)||1995 FL21|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,131||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73797)||1995 KD4|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,068|| align=right|11,87|| align=right|5,130||MBA||26. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73798)||1995 MW2|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,079|| align=right|10,48|| align=right|5,420||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73799)||1995 MO6|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,041|| align=right|9,22|| align=right|5,419||MBA||28. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73800)||1995 ML7|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,064|| align=right|11,99|| align=right|5,297||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73801)||1995 QA4|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,239|| align=right|6,97|| align=right|3,656||MBA||17. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73802)||1995 QC4|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,153|| align=right|8,83|| align=right|3,710||MBA||17. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73803)||1995 QT5|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,243|| align=right|5,00|| align=right|3,455||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73804)||1995 RG|| align=right|15,9|| align=right|1,917|| align=right|0,087|| align=right|24,12|| align=right|2,653||MBA||3. září 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73805)||1995 SC8|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|3,644||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73806)||1995 SL21|| align=right|16,5|| align=right|2,354|| align=right|0,150|| align=right|7,41|| align=right|3,611||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73807)||1995 SZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,335|| align=right|6,46|| align=right|4,104||MBA||22. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(73808)||1995 SL32|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,124|| align=right|0,52|| align=right|3,652||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73809)||1995 SS48|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,242|| align=right|2,56|| align=right|3,716||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73810)||1995 UW2|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,197|| align=right|1,50|| align=right|3,813||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(73811)||1995 UN15|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,225|| align=right|7,94|| align=right|3,767||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73812)||1995 US18|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,159|| align=right|7,66|| align=right|3,783||MBA||18. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73813)||1995 UZ57|| align=right|17,5|| align=right|2,376|| align=right|0,123|| align=right|0,85|| align=right|3,661||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73814)||1995 VO8|| align=right|16,8|| align=right|2,433|| align=right|0,097|| align=right|6,97|| align=right|3,795||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73815)||1995 VY10|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,126|| align=right|3,59|| align=right|3,700||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73816)||1995 VJ11|| align=right|17,1|| align=right|2,409|| align=right|0,163|| align=right|3,16|| align=right|3,739||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73817)||1995 VN16|| align=right|17,1|| align=right|2,561|| align=right|0,298|| align=right|6,57|| align=right|4,099||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73818)||1995 WP1|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,185|| align=right|5,01|| align=right|3,865||MBA||17. listopadu 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(73819)||1995 WV6|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|3,722||MBA||16. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(73820)||1995 WR8|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,250|| align=right|11,79|| align=right|3,873||MBA||29. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73821)||1995 WY15|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,169|| align=right|4,06|| align=right|3,689||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73822)||1995 WM31|| align=right|16,0|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|2,41|| align=right|4,476||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73823)||1995 WQ40|| align=right|16,9|| align=right|2,453|| align=right|0,053|| align=right|1,50|| align=right|3,841||MBA||24. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73824)||1995 YK1|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,244|| align=right|6,03|| align=right|4,145||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73825)||1995 YQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,277|| align=right|7,21|| align=right|4,173||MBA||22. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73826)||1995 YX4|| align=right|16,8|| align=right|2,529|| align=right|0,069|| align=right|1,53|| align=right|4,021||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73827)||1996 AB3|| align=right|16,3|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|3,18|| align=right|4,344||MBA||12. ledna 1996||Kiso||Kiso
|-
|(73828)||1996 AD6|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|3,34|| align=right|4,175||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73829)||1996 AT12|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|11,81|| align=right|4,346||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73830)||1996 AU13|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|4,376||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73831)||1996 BC5|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|4,569||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73832)||1996 BE12|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,110|| align=right|4,50|| align=right|4,044||MBA||24. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73833)||1996 CP2|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,212|| align=right|9,59|| align=right|4,539||MBA||12. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73834)||1996 EE9|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,130|| align=right|12,37|| align=right|4,401||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73835)||1996 EN15|| align=right|16,0|| align=right|2,698|| align=right|0,108|| align=right|5,48|| align=right|4,431||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73836)||1996 FJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,806|| align=right|0,077|| align=right|1,40|| align=right|4,701||MBA||18. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73837)||1996 FM12|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|4,318||MBA||17. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73838)||1996 GR5|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,072|| align=right|13,79|| align=right|4,291||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73839)||1996 GN8|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,170|| align=right|12,89|| align=right|4,382||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73840)||1996 GO13|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,277|| align=right|4,77|| align=right|4,281||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73841)||1996 HY17|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,207|| align=right|2,33|| align=right|5,403||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73842)||1996 HO22|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,128|| align=right|9,35|| align=right|4,527||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73843)||1996 JW9|| align=right|16,2|| align=right|2,872|| align=right|0,093|| align=right|2,66|| align=right|4,867||MBA||13. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73844)||1996 PF4|| align=right|13,4|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|21,14|| align=right|5,595||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(73845)||1996 RF3|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,168|| align=right|6,56|| align=right|5,522||MBA||6. září 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|(73846)||1996 RB12|| align=right|17,7|| align=right|2,183|| align=right|0,120|| align=right|2,13|| align=right|3,224||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73847)||1996 RA19|| align=right|14,6|| align=right|3,237|| align=right|0,124|| align=right|4,82|| align=right|5,823||MBA||15. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73848)||1996 SC1|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,156|| align=right|1,99|| align=right|3,379||MBA||18. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73849)||1996 TF18|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,091|| align=right|6,00|| align=right|3,464||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73850)||1996 TF33|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,133|| align=right|5,55|| align=right|5,681||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73851)||1996 TK62|| align=right|15,2|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|1,05|| align=right|5,712||MBA||6. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73852)||1996 VB4|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|2,98|| align=right|3,435||MBA||7. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73853)||1996 VV18|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,118|| align=right|2,28|| align=right|3,450||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73854)||1996 VW23|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|5,46|| align=right|3,447||MBA||10. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73855)||1996 VE30|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,136|| align=right|3,20|| align=right|3,393||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73856)||1996 WF|| align=right|16,5|| align=right|2,196|| align=right|0,151|| align=right|1,71|| align=right|3,253||MBA||16. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(73857)||1996 WA3|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,247|| align=right|7,86|| align=right|3,362||MBA||16. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(73858)||1996 XL3|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,070|| align=right|5,42|| align=right|3,340||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73859)||1996 XK5|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,129|| align=right|13,23|| align=right|3,779||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73860)||1996 XR5|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,229|| align=right|6,17|| align=right|3,669||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73861)||1996 XN19|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,074|| align=right|3,41|| align=right|3,375||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73862)||1996 XN32|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,080|| align=right|7,33|| align=right|3,693||MBA||15. prosince 1996||Saji||Saji
|-
|(73863)||1996 XH33|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,157|| align=right|7,29|| align=right|3,440||MBA||8. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73864)||1996 YS2|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,174|| align=right|3,46|| align=right|3,478||MBA||29. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73865)||1997 AW|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,366|| align=right|1,74|| align=right|3,675||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73866)||1997 AB1|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,258|| align=right|4,10|| align=right|3,494||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73867)||1997 AH1|| align=right|15,1|| align=right|2,512|| align=right|0,147|| align=right|8,21|| align=right|3,982||MBA||2. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(73868)||1997 AD6|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,173|| align=right|7,80|| align=right|3,488||MBA||1. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73869)||1997 AM11|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,204|| align=right|1,29|| align=right|3,575||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73870)||1997 AC16|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|5,95|| align=right|3,490||MBA||13. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73871)||1997 AP16|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,131|| align=right|5,01|| align=right|3,467||MBA||14. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(73872)||1997 AO17|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,139|| align=right|10,33|| align=right|3,595||MBA||7. ledna 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(73873)||1997 BF1|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,203|| align=right|5,19|| align=right|3,590||MBA||28. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73874)||1997 BX1|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,189|| align=right|3,24|| align=right|3,595||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73875)||1997 BS4|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,172|| align=right|2,49|| align=right|3,711||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73876)||1997 CT|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,155|| align=right|5,68|| align=right|4,085||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73877)||1997 CS6|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,162|| align=right|2,94|| align=right|3,642||MBA||4. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73878)||1997 CX6|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,105|| align=right|6,16|| align=right|3,430||MBA||6. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(73879)||1997 CT7|| align=right|15,9|| align=right|2,489|| align=right|0,069|| align=right|2,30|| align=right|3,925||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73880)||1997 CC21|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,204|| align=right|3,48|| align=right|3,826||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73881)||1997 CD22|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|3,06|| align=right|3,605||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73882)||1997 CZ25|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,129|| align=right|3,49|| align=right|3,667||MBA||11. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73883) Asteraude||1997 DQ|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,149|| align=right|8,31|| align=right|3,633||MBA||16. února 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(73884)||1997 EG|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|7,17|| align=right|3,419||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73885)||1997 EV|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,240|| align=right|23,53|| align=right|3,583||MBA||1. března 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(73886)||1997 EY5|| align=right|14,3|| align=right|3,954|| align=right|0,125|| align=right|2,58|| align=right|7,861||HLD||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73887)||1997 ED7|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,124|| align=right|5,61|| align=right|3,803||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73888)||1997 EK12|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,276|| align=right|8,54|| align=right|3,774||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73889)||1997 EN12|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,168|| align=right|12,44|| align=right|4,279||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73890)||1997 EK16|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,197|| align=right|1,87|| align=right|3,743||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73891)||1997 ED23|| align=right|15,8|| align=right|2,529|| align=right|0,194|| align=right|2,75|| align=right|4,021||MBA||10. března 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(73892)||1997 ER25|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,019|| align=right|6,16|| align=right|4,073||MBA||5. března 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(73893)||1997 ET33|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,125|| align=right|4,35|| align=right|3,633||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73894)||1997 EL34|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,160|| align=right|2,64|| align=right|3,666||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73895)||1997 EE35|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,147|| align=right|6,80|| align=right|3,549||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73896)||1997 EG35|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|1,95|| align=right|3,531||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73897)||1997 EN39|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,133|| align=right|6,39|| align=right|3,506||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73898)||1997 ES42|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,100|| align=right|2,93|| align=right|4,027||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73899)||1997 EV49|| align=right|16,7|| align=right|2,438|| align=right|0,131|| align=right|0,54|| align=right|3,805||MBA||5. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73900)||1997 FD|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,143|| align=right|5,61|| align=right|3,572||MBA||19. března 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(73901)||1997 FD5|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|9,74|| align=right|3,743||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73902)||1997 GX5|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,120|| align=right|2,13|| align=right|3,787||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73903)||1997 GZ9|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,174|| align=right|5,49|| align=right|3,747||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73904)||1997 GM10|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,117|| align=right|7,77|| align=right|3,754||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73905)||1997 GB12|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,161|| align=right|1,72|| align=right|3,676||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73906)||1997 GE15|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,153|| align=right|1,56|| align=right|3,742||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73907)||1997 GG15|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,124|| align=right|1,91|| align=right|3,682||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73908)||1997 GS18|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,203|| align=right|12,64|| align=right|4,683||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73909)||1997 GW18|| align=right|16,3|| align=right|2,608|| align=right|0,164|| align=right|4,30|| align=right|4,210||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73910)||1997 GU20|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,218|| align=right|3,58|| align=right|3,761||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73911)||1997 GD22|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,118|| align=right|3,24|| align=right|3,738||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73912)||1997 GV28|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,203|| align=right|0,82|| align=right|3,813||MBA||8. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73913)||1997 GZ35|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,092|| align=right|7,37|| align=right|3,685||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73914)||1997 GN40|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,052|| align=right|7,58|| align=right|3,703||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73915)||1997 GD43|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,137|| align=right|1,26|| align=right|3,680||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73916)||1997 HD1|| align=right|16,7|| align=right|2,451|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|3,837||MBA||27. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73917)||1997 HS1|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,155|| align=right|0,86|| align=right|4,318||MBA||28. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73918)||1997 HA10|| align=right|15,6|| align=right|2,730|| align=right|0,188|| align=right|3,79|| align=right|4,509||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73919)||1997 HV10|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,132|| align=right|11,79|| align=right|4,079||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73920)||1997 HE12|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,099|| align=right|13,68|| align=right|4,234||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73921)||1997 LT4|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,070|| align=right|6,39|| align=right|4,467||MBA||7. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73922)||1997 LZ12|| align=right|16,7|| align=right|2,615|| align=right|0,069|| align=right|3,96|| align=right|4,227||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73923)||1997 MU1|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,215|| align=right|14,02|| align=right|4,050||MBA||30. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73924)||1997 MN3|| align=right|15,5|| align=right|1,938|| align=right|0,072|| align=right|16,94|| align=right|2,697||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73925)||1997 MS6|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,060|| align=right|11,69|| align=right|4,468||MBA||28. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73926)||1997 ML9|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,108|| align=right|11,01|| align=right|5,132||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73927)||1997 MK11|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|9,13|| align=right|4,115||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73928)||1997 NK2|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|10,58|| align=right|4,654||MBA||3. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73929)||1997 OK1|| align=right|15,9|| align=right|3,021|| align=right|0,367|| align=right|1,79|| align=right|5,250||MBA||28. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73930)||1997 PV|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,080|| align=right|5,40|| align=right|4,679||MBA||3. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73931)||1997 PK3|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,098|| align=right|2,46|| align=right|5,407||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73932)||1997 QD5|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,137|| align=right|21,72|| align=right|5,465||MBA||25. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73933)||1997 RW1|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,204|| align=right|10,17|| align=right|5,607||MBA||3. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73934)||1997 SO2|| align=right|15,7|| align=right|3,048|| align=right|0,229|| align=right|2,24|| align=right|5,322||MBA||24. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(73935)||1997 SH3|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|5,495||MBA||26. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(73936)||1997 SF4|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,210|| align=right|9,67|| align=right|5,650||MBA||24. září 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(73937)||1997 SV6|| align=right|16,4|| align=right|2,867|| align=right|0,087|| align=right|0,33|| align=right|4,854||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73938)||1997 SH7|| align=right|15,3|| align=right|3,023|| align=right|0,041|| align=right|9,82|| align=right|5,256||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73939)||1997 SG10|| align=right|16,1|| align=right|2,807|| align=right|0,097|| align=right|3,47|| align=right|4,702||MBA||26. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73940)||1997 SX10|| align=right|15,8|| align=right|3,124|| align=right|0,273|| align=right|4,91|| align=right|5,521||MBA||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73941)||1997 SN11|| align=right|15,7|| align=right|3,091|| align=right|0,193|| align=right|0,26|| align=right|5,435||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73942)||1997 SN12|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,127|| align=right|8,02|| align=right|5,336||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73943)||1997 SE15|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,127|| align=right|3,90|| align=right|5,602||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73944)||1997 SG24|| align=right|14,5|| align=right|3,062|| align=right|0,062|| align=right|8,80|| align=right|5,357||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73945)||1997 SS28|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,241|| align=right|12,97|| align=right|5,471||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73946)||1997 SD32|| align=right|15,9|| align=right|3,108|| align=right|0,012|| align=right|4,17|| align=right|5,477||MBA||24. září 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73947)||1997 TV3|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,168|| align=right|5,58|| align=right|5,680||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73948)||1997 TK12|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,218|| align=right|1,45|| align=right|5,456||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73949)||1997 TT12|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,194|| align=right|1,99|| align=right|5,359||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73950)||1997 TE13|| align=right|16,0|| align=right|2,863|| align=right|0,075|| align=right|1,64|| align=right|4,843||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73951)||1997 UK8|| align=right|13,8|| align=right|3,251|| align=right|0,181|| align=right|2,30|| align=right|5,860||MBA||21. října 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(73952)||1997 UQ17|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,083|| align=right|11,81|| align=right|5,419||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73953)||1997 UN20|| align=right|15,5|| align=right|3,178|| align=right|0,160|| align=right|6,75|| align=right|5,665||MBA||27. října 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(73954)||1997 UR20|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,147|| align=right|3,77|| align=right|5,495||MBA||20. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73955)||1997 UE21|| align=right|14,2|| align=right|3,145|| align=right|0,154|| align=right|12,51|| align=right|5,577||MBA||22. října 1997||Saji||Saji
|-
|(73956)||1997 VQ6|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,282|| align=right|2,13|| align=right|5,453||MBA||5. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(73957)||1997 VF7|| align=right|14,7|| align=right|3,028|| align=right|0,210|| align=right|8,33|| align=right|5,269||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73958)||1997 WN|| align=right|13,6|| align=right|3,098|| align=right|0,181|| align=right|17,01|| align=right|5,453||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73959)||1997 WV11|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,152|| align=right|2,86|| align=right|5,723||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73960)||1997 WE21|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,132|| align=right|8,21|| align=right|5,517||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73961)||1997 WP25|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,228|| align=right|28,90|| align=right|5,667||MBA||30. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73962)||1997 WN40|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,188|| align=right|3,63|| align=right|5,543||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73963)||1997 WO41|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,200|| align=right|9,39|| align=right|5,233||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73964)||1997 WK42|| align=right|15,5|| align=right|3,015|| align=right|0,274|| align=right|0,79|| align=right|5,235||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(73965)||1997 XF5|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,083|| align=right|15,36|| align=right|5,651||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(73966)||1997 XG10|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,169|| align=right|9,56|| align=right|5,252||MBA||6. prosince 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(73967)||1997 XX10|| align=right|15,5|| align=right|3,163|| align=right|0,152|| align=right|4,94|| align=right|5,624||MBA||4. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73968)||1997 YQ4|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,158|| align=right|12,30|| align=right|5,619||MBA||24. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(73969)||1997 YK12|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,076|| align=right|5,77|| align=right|5,610||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73970)||1998 AX6|| align=right|15,8|| align=right|2,124|| align=right|0,099|| align=right|2,35|| align=right|3,094||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73971)||1998 BN8|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,102|| align=right|4,52|| align=right|3,353||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(73972)||1998 BA18|| align=right|13,7|| align=right|3,241|| align=right|0,036|| align=right|15,58|| align=right|5,835||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73973)||1998 BF22|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,102|| align=right|4,55|| align=right|3,355||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73974)||1998 BT26|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,076|| align=right|15,53|| align=right|5,667||MBA||29. ledna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(73975)||1998 BD34|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,111|| align=right|11,06|| align=right|5,396||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73976)||1998 BE35|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,101|| align=right|4,50|| align=right|5,497||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73977)||1998 BT42|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|16,57|| align=right|5,626||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73978)||1998 DU6|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,100|| align=right|5,64|| align=right|3,363||MBA||17. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73979)||1998 DF8|| align=right|16,5|| align=right|2,179|| align=right|0,049|| align=right|4,01|| align=right|3,217||MBA||21. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(73980)||1998 DV8|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,180|| align=right|3,72|| align=right|3,667||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73981)||1998 DE16|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|3,83|| align=right|3,423||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(73982)||1998 DB17|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,218|| align=right|16,65|| align=right|5,506||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73983)||1998 DS19|| align=right|13,0|| align=right|3,337|| align=right|0,117|| align=right|15,58|| align=right|6,094||MBA||26. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73984)||1998 DJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,123|| align=right|5,87|| align=right|3,345||MBA||26. února 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(73985)||1998 DH28|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,095|| align=right|4,89|| align=right|3,368||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73986)||1998 DR29|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,094|| align=right|5,05|| align=right|3,366||MBA||28. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73987)||1998 EA2|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,146|| align=right|5,39|| align=right|3,569||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(73988)||1998 EJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,073|| align=right|6,57|| align=right|3,398||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73989)||1998 ED12|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,104|| align=right|6,95|| align=right|3,478||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73990)||1998 EU12|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,174|| align=right|6,27|| align=right|3,470||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73991)||1998 FP|| align=right|16,9|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|2,27|| align=right|3,710||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(73992)||1998 FK1|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,081|| align=right|5,05|| align=right|3,331||MBA||20. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(73993)||1998 FZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,120|| align=right|5,45|| align=right|3,590||MBA||22. března 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(73994)||1998 FM21|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|3,293||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73995)||1998 FQ25|| align=right|14,5|| align=right|3,302|| align=right|0,163|| align=right|9,72|| align=right|5,999||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73996)||1998 FU28|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,225|| align=right|16,59|| align=right|5,561||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73997)||1998 FB38|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,141|| align=right|3,67|| align=right|3,315||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73998)||1998 FR40|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,070|| align=right|3,24|| align=right|3,459||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(73999)||1998 FP43|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,140|| align=right|2,57|| align=right|3,300||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(74000)||1998 FM44|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,169|| align=right|2,07|| align=right|3,574||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek